Anthony Ricketts (1979-), joueur australien de squash
 Charles Ricketts (1866-1931), artiste  et collectionneur d'art britannique.
 Chelsea Ricketts (1989-), actrice américaine
 Dick Ricketts (1933-1988), basketteur américain 
 George Ricketts (1888-1934), joueur australien de football
Howard Taylor Ricketts (1871-1910), microbiologiste américain
 Juan Landazuri Ricketts (1913-1997), cardinal péruvien
Liz Ricketts, militante écologique américaine pour une économie circulaire du vêtement.
 Sam Ricketts (1981-), footballeur gallois
 Shanieka Ricketts (1992-), athlète jamaïcaine
 Tom Ricketts (1853-1939), acteur britannique

Toponyme 

 Ricketts, une ville du comté de Crawford, en Iowa, aux États-Unis.

Homonymie de patronyme